Henry Torrey ist der Name folgender Personen:

* Henry Augustus Pearson Torrey (1837–1902), US-amerikanischer Philosoph
 Henry Cutler Torrey (1911–1995), US-amerikanischer Physiker
Henry Warren Torrey (1814–1893), US-amerikanischer Historiker